Леонид Ларионов:
 Ларионов, Леонид Васильевич (1882—1942) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения.
 Ларионов, Леонид Фёдорович (1902—1973) — советский врач-онколог и фармаколог, академик АМН СССР.